Лос Лечонес има више значења:

 Лос Лечонес (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лечонес (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику